Населені пункти в Чехії:

 Крхлеби (Рихнов-над-Кнєжной)
 Крхлеби (Шумперк)
 Крхлеби (Кутна Гора)
 Крхлеби (Нимбурк)